Marian Grzybowski, polski prawnik
 Marian Grzybowski (1895–1949), polski lekarz dermatolog